ORSIS — («ОРСИС» от рус. «Оружейные Системы») — российская торговая марка, под которой производятся охотничьи и спортивные винтовки.
Винтовки выпускаются на расположенном в Москве заводе компании ООО «Промтехнология»,   входящей в состав одноименной группой компаний. Наряду с оружейным заводом в состав группы входят Ульяновский и Тульский патронные заводы, а так же патронный завод, расположенный в Боснии.

История 
Компания была создана в 2009 году, а финансирование проекта было открыто в марте 2010.

Запуск производства проходил под руководством конструктора снайперской винтовки Т-5000 Алексея Сорокина, занимавшего в те годы должность генерального директора ООО «Промтехнология».

Работы по реконструкции оружейного завода в Москве были начаты  в мае 2010, в декабре 2010 был выпущен первый ствол.

Экспериментальная фаза производства спортивных и охотничьих винтовок ORSIS была начата в апреле 2011 года, после того, как в марте был закончен монтаж производственных линий. В декабре того же года экспериментальная фаза была закончена.

В 2022 году снайперская винтовка ORSIS-CT20 стала первым в мире оружием калибра 375, поразившим цель на дистанции более пяти километров.